David Herlihy – storico statunitense
 David V. Herlihy – scrittore e storico statunitense
 James Leo Herlihy – scrittore, drammaturgo e attore statunitense
 Maurice Herlihy – informatico statunitense